Појам Бјелопоље може да се односи на:

 Бјелопоље (Плитвичка Језера), насеље у општини Плитвичка Језера, Личко-сењска жупанија, Хрватска
 Бјелопоље (Украјина),